Серповка — название населенных пунктов:

Россия 

 Серповка — деревня в Глушковском районе Курской области.

Украина 

 Серповка — с 1946 по 1990 г. название села Сарновка в Жолковском районе Львовской области.